Okręty US Navy o nazwie USS  "Arethusa":
Pierwszy "Arethusa" był węglowcem z okresu wojny secesyjnej.
Drugi "Arethusa" (AO-7) był tankowcem z okresu I wojny światowej
Trzeci "Arethusa" (IX-135) był tankowcem z okresu II wojny światowej.

Arethusa